L'Âne blanc est un album d'Henri Dès sorti en 1982.

Liste des chansons 
 Zinglaïro
 L'âne blanc
 Danse danse danse
 Le petit soldat
 Toussa toussa beaucoup
 La blague à tabac
 Papa mon baiser
 La boîte en bois
 Tout change partout
 Dominique joue du piano
 Mes chats
 Le petit moteur
 Il neige dans mon jardin
 La musiquette

Album musical sorti en 1982
Album d'Henri Dès